Brebner ist der Familienname folgender Personen:

 Ronald Brebner (1881–1914), englischer Fußballtorhüter
 Veronica Brebner, Maskenbildnerin
 Dominique Jackson geb. Brebner, US-amerikanische aus Tobago stammende Schauspielerin und Model